Орша́нка () — посёлок городского типа в России, административный центр Оршанского района Республики Марий Эл. Образует одноимённое муниципальное образование Оршанка со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Посёлок расположен при впадении реки Орша в реку Ошла (бассейн Малой Кокшаги), в 32 км к северу от Йошкар-Олы. Через Оршанку проходит федеральная автомобильная дорога Р176 «Вятка». Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Табашино 16 км.

История 
Населённый пункт основан в 1820 году. Статус посёлка городского типа — с 1975 года.

Название 
Название по расположению на реке Орша. Гидроним финно-угорского происхождения, его основа удмуртское ор «русло, ложе реки», ша «вода, река». По другой версии, название реки Орша происходит от марийского ӧрша — «иволга».

Население

Достопримечательности 
 Аллея Славы.
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи.
 Музей Воинской Славы.
 Памятник Ленину В. И.
 Бюст Шкетану

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Оршанского района Марий Эл
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл
Муниципальные образования Оршанского района Марий Эл
Городские поселения Марий Эл